Constantin Coandă, militaire et homme politique roumain
 Henri Coandă, pionnier roumain de l'aviation mondiale
 Effet Coandă
 Aéroport international Henri-Coandă à Bucarest
Patronyme roumain